Slinga kan avse:

 Slinga (programmering) – en konstruktion inom programmering för att åstadkomma en upprepning
 Vändslinga i spårtrafik – en spåranläggning som möjliggör fysisk vändning av ett spårfordon
 Slinga (hår) – stil för hår
 Ljusslinga – en elkabel med sammankopplade, ibland färgade, lampor eller lysdioder med fast eller blinkande ljus
 Hörslinga – ett hjälpmedel för hörselskadade